La Cage aux folles (obra de teatre), peça teatral de 1973 escrita per Jean Poiret
 La Cage aux folles (musical), musical teatral amb llibret de Harvey Fierstein i lletres i música de Jerry Herman
 La Cage aux folles (pel·lícula) (en català: Casa de boges), pel·lícula còmica francoitaliana de 1978, dirigida per Édouard Molinaro
 La Cage aux folles 2 (en català: Casa de boges 2), pel·lícula còmica francoitaliana de 1980, dirigida per Édouard Molinaro
 La Cage aux folles 3 (en català: Casa de boges 3), pel·lícula còmica francoitaliana de 1985, dirigida per Georges Lautner

 (The Birdcage), pel·lícula estatunidenca de 1996, remake de la de 1978